Staffa steht für:

 Staffa, schottische Insel
 Staffa (Ontario), Ort im Perth County, Ontario, Kanada
 Staffa (Piemont), Ort in Macugnaga, Piemont, Italien

Staffa ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Staffa (* 1959), deutscher Theologe
 Dino Staffa (1906–1977), italienischer Kurienkardinal
 Fanny Staffa (* 1976), deutsche Schauspielerin

 Klaus Staffa (* 1953), deutscher Perkussionist, Komponist und Musikpädagoge
 Walter Staffa (1917–2011), deutscher Vertriebenenfunktionär